Plomer bezeichnet:

 William Plomer (1903–1973), südafrikanisch-englischer Schriftsteller
 Plomer (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires

Siehe auch:
 Blomer